De Serie A 1939/40 was het 39ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het elfde seizoen van de Serie A. Ambrosiana-Inter werd kampioen.

Eindstand 

(*) Fiorentina en Napoli werden gered op basis van doelsaldo

Uitslagen 
(*) toegekend door de Italiaanse voetbalbond

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1939/40